Poli (Kamerun) – miasto w Kamerunie
 Poli (Włochy) – miasto we Włoszech
 Poli (piłkarz) – piłkarz
 Poli (chlorek winylu) – polimer syntetyczny